Brooklyn – najbardziej zaludniona z pięciu dzielnic Nowego Jorku
Miejscowości w Australii:
 Brooklyn – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w USA:
 Brooklyn – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Brooklyn – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Brooklyn – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Brooklyn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Brooklyn – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Brooklyn – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
 Brooklyn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn
 Brooklyn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Brooklyn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Brooklyn – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Brooklyn (ang. Brooklyn Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
 Brooklyn (ang. Brooklyn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Brooklyn (ang. Brooklyn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Brooklyn (ang. Brooklyn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Brooklyn (ang. Brooklyn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Brooklyn (ang. Brooklyn Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Brooklyn (ang. Brooklyn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Brooklyn (ang. Brooklyn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Brooklyn (ang. Brooklyn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washburn

Tytuły dzieł:
 Brooklyn –  film z 2015 roku

Zobacz też:
 USS Brooklyn